Schwarzer Tod steht für
 Schwarzer Tod, die europäische Pest-Pandemie
 Schwarzer Tod (Greg Iles), ein Buch von Greg Iles
 Brennivín auch svarti dauði „Schwarzer Tod“, einen isländischen Schnaps
 Schwarzer Tod (Film), Katastrophenfilm von 1992 (Originaltitel im Englischen Quiet Killer)

Siehe auch:
 Black Death
 Im Schatten des schwarzen Todes